Bertulf van Trier
 Bertulf (kanselier van Vlaanderen)